Wierzejskiella är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Wiszniewski 1934. Wierzejskiella ingår i familjen Dicranophoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Wierzejskiella